Пасынок:

 Пасынок — неродной сын для одного из супругов.
 Пасынок — сук, расположенный под острым углом к стволу дерева, представляющий собой отставшую в росте вторую вершину, а также образованный им сучок в толще ствола.
 Па́сынок — боковой побег растения, развивающийся в пазухах листьев главного стебля, например у помидор.
 Пасынок — часть опоры линий электропередач или связи, выполненная из железобетона или стали, заглублённая в грунт; к ней  закрепляется основная стойка опоры, обычно — деревянная. Увеличивает пожаробезопасность, стойкость к гниению древесных конструкций и, соответственно, срок службы опоры.

Персоналии 
 Пасынок, Иван Кузьмич (1916—1953) — Герой Советского Союза.

Горы 
 Большой Пасынок — гора на Южном Урале в Усть-Катавском районе Челябинской области, юго-восточный отрог хребта Зигальга.
 Малый Пасынок — другой юго-восточный отрог хребта Зигальга.

Реки 
 Пасынок (приток Молвы) — река в Свердловской области.
 Пасынок (приток Монастырки) — река в Свердловской области.
 Пасынок (приток Таньши) — река в Свердловской области.
 Пасынок (приток Юрьи) — река в Свердловской области.
 Пасынок, или Пурумуайе — река в Мурманской области.

Топоним 
 Пасынок — посёлок, Свердловская область, Россия
 Пасынок — ж.д. станция, Свердловская область, Россия